Karpa steht für:
 Karpa (Pisz) (dt. Karpa, 1938–1945 Karpen), Ort im Powiat Piski (dt. Johannisburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen,  1938 bis 1945 Karpen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Karpa (Bargłów Kościelny), Ort in der Gmina Bargłów Kościelny, Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien, Polen

Karpa ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Karpa (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Günther Karpa (1923–2006), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Irena Karpa (* 1980), ukrainische Schriftstellerin, Journalistin, Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Max-Jonas Karpa (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Oskar Karpa (1899–1963), niedersächsischer Landeskonservator
 Uwe Karpa (* 1945), deutscher Schauspieler und Kabarettist